Ералиев — фамилия и топоним; имеет женскую форму Ералиева.

Фамилия 
 Ералиев, Абзал Жумашович (род. 1960) — президент Ассоциации производителей и переработчиков риса Кызылординской области, Герой Труда Казахстана.
 Ералиев, Кайрат Куттыбаевич (род. 1988) — казахстанский боксёр.
 Ералиев, Марлен Миримканович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Ералиев, Нурлан (1985) — киргизский самбист.
 Ералиев, Тохтар Ералиевич (род. 1946) — казахский архитектор, заслуженный архитектор Казахской ССР, профессор.

 Ералиева, Мадина Есмалаевна (1954—2000) — советская и казахская эстрадная певица (сопрано), педагог, профессор.

Топоним 
 Ералиев (Курык) — село в Мангистауской области Казахстана.
 Ералиев — аэропорт местных воздушных линий в Каракиянском районе Мангистауской области Казахстана.